Владин — многозначный термин.

 Владин — село в Житомирской области на Украине.
 Владин (VII век) — легендарный сербский князь.
 Владин, Владимир Михайлович (1933—2016) — российский писатель-сатирик, создатель «Клуба 12 стульев», долгое время сотрудничал с «Литературной газетой».

Примечания

См. также 
 Владиня